La ABA Liga 2011-2012 è stata la 11ª edizione della Lega Adriatica. A questa edizione parteciparono 14 squadre provenienti da Serbia, Croazia, Slovenia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro ed Israele. Per la seconda volta vi fu la partecipazione di una squadra israeliana e per la terza volta partecipò una squadra non appartenente ad una nazione della ex Jugoslavia.

Regolamento
Le 14 squadre partecipanti disputarono un girone unico all'italiana, con partite di andata e ritorno. Al termine della stagione regolare le prime quattro parteciparono alle Final Four.

Squadre partecipanti 

: 4

: 4

: 3

: 1

: 1

: 1

Stagione regolare

Classifica

Risultati

Calendario

Statistiche 
Totali

Medie

Percentuali

Final four
Le Final Four si sono svolte alla Nokia Arena di Tel Aviv. Le semifinali si sono giocate il 28 aprile, mentre la finale il 30 aprile 2012.

Tabellini

Semifinali

Finale

Squadra vincitrice

Premi e riconoscimenti
ABA Liga MVP:  David Simon,  Radnički Kragujevac
ABA Liga Finals MVP:  Keith Langford,  Maccabi Tel Aviv

Voci correlate 
 Euroleague Basketball 2011-2012
 EuroChallenge 2011-2012
 Eurocup 2011-2012
 Lega Baltica 2011-2012
 Lega Balcanica 2011-2012
 VTB United League 2011-2012

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2011
Pallacanestro nel 2012
ABA Liga